Kavaklıdere (district), district in provincie Muğla
Kavaklıdere (stad), stad in provincie Muğla
Kavaklıdere (Ankara), wijk in Ankara
Kavaklıdere (wijn)